Megistotherium (Мегистотеријум — „највећа звијер”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрле парафилетске потпородице Hyainailourinae унутар изумрле парафилетске породице Hyainailouridae, који је у периоду раног миоцена настањивао подручје Африке.

Етимологија назива

Опис 
Врста Megistotherium osteothlastes је достзала величину мрког медвједа и тежила око 500 kg. Лобања ове врсте је била дуга 66,4 cm, а зубна формула је . За разлику од други представника реда Hyaenodonta, ова врста је посједовала само један пар велики сјекутића у горњој вилици.

Понашање и палеоекологија 
Врста Megistotherium osteothlastes је била велики копнени предатор који је у прошлости Африке настањивао копнене екосистеме, хранећи се великим сисарима и лешевима.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Megistotherium.

Временска распрострањенст рода Megistotherium унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailourinae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке